Thinking of You, che significa Pensando a te in lingua inglese, può riferirsi a:

 Thinking of You – canzone del 1955 di Fats Domino
 Thinking of You – singolo del 1973 di Loggins and Messina
 Thinking of You – singolo del 1976 di Paul Davis
 Thinking of You – canzone del 1979 delle Sister Sledge scritta, arrangiata e prodotta dagli Chic (gruppo musicale)
 Thinking of You – canzone del 1997 degli Hanson
 Thinking of You – singolo del 1998 di Lenny Kravitz
 Thinking of You (I Drive Myself Crazy) – singolo del 1999 degli NSYNC
 Thinking of You – canzone del 2000 dei A Perfect Circle
 Thinking of You – singolo del 2004 degli Status Quo
 Thinking of You – singolo del 2008 di Katy Perry
 Thinking of You – singolo del 2019 dei Simply Red
 Thinking of You – album di Bogdan Raczynski